Comitatul Highland sau Highland County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Highland County, Ohio 
 Highland County, Virginia